DTMB est un sigle, qui signifie :
 Digital Terrestrial Multimedia Broadcast, une norme chinoise de télévision mobile

Code
DTMB est un code qui signifie :
 Aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba, aéroport de Monastir (Tunisie), selon le code OACI des aéroports

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports